Перловка:
 Перловка — разговорное название ячменной крупы.
 Перловка — район города Мытищи, в прошлом посёлок.
 Перловка — жаргонное название языка программирования Perl.

См. также 
 Перлевка
 Перл